Adenbach ist ein geographischer Name, Rheinland-Pfalz:

Orte:
 Adenbach, Ortsgemeinde im Landkreis Kusel

Bauwerke:
 Burg Adenbach, früherer Herrensitz in Ahrweiler, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Adenbachviadukt, nicht fertiggestellte Eisenbahntalbrücke vor dem Silberbergtunnel auf der Teilstrecke Liblar – Rech der strategischen Bahn Ruhr-Mosel-Entlastung

Gewässer:
 Adenbach (Emsbach), linker Zufluss des Emsbachs nach Esch, Gemeinde Waldems, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Adenbach (Mühlenteich), linker Zufluss des Mühlenteichs (linker Nebenarm der Ahr) nahe dem Adenbacher Tor von Ahrweiler, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Adenbach (Odenbach), rechter Zufluss des Odenbachs in Adenbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Adelbach
 Aderbach